Esistono più comuni francesi con questo nome

Le Tronchet (Ille-et-Vilaine)
Le Tronchet (Sarthe)
François Denis Tronchet giurista e uomo politico francese